Temple Guangji de Pékin (), à Pékin, en Chine
 Temple Guangji de Jinzhou (), à Jinzhou dans la province du Liaoning, en Chine